Бьорн Фау (; родился 4 октября 1979 года в Дармштадте, ФРГ) — немецкий профессиональный теннисист индонезийского происхождения.

Общая информация 
Отец Бьорна — Арви — выходец из Индонезии, химик; мать — Хисела — домохозяйка; его младшую сестру зовут Эйлин.

Начал играть в теннис в возрасте 4 лет; любимое покрытие — хард.

Болеет за футбольный клуб Кёльн.

Спортивная карьера 
В 1998 году Фау дебютировал в ATP-туре, выступив на турнире в Ченнае. В августе 1999 года выиграл первый одиночный турнир серии «фьючерс». В том же месяце на турнире в Вашингтоне он вышел в третий раунд, где проиграл № 3 мирового рейтинга на тот момент Андре Агасси 1-6 3-6, а в матче первого раунда ему удалось переиграть будущею теннисную звезду, а на тот момент № 104 швейцарца Роджера Федерера 6-2 6-3. В 2000 году Бьорн дебютирует на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате Франции. В августе 2001 года он выиграл первый «челленджер» в Бронксе, а на дебютном Открытом чемпионате США смог выиграть у Томаса Энквиста и выйти во второй раунд.

В октябре 2004 года в Токио впервые попадает в четвертьфинал турнира ATP. Через год немцу удается улучшить своё достижение и выйти в полуфинал этого турнира. К маю 2005 года впервые поднимается в Топ-100 одиночного рейтинга. В начале ноября он завоевал титул на «челленджере» в Пусане. В январе 2006 года выходит в четвертьфинал на турнире в Ченнае, а в феврале в Сан-Хосе и на турнире в Дубае, где в матче второго раунда ему удается переиграть Андре Агасси 7-5 7-5. В апреле на грунтовом турнире в Касабланке ему удалось выйти в полуфинал. В сентябре вышел в четвертьфинал на турнире в Мумбаи. В сентябре 2008 года, обыграв в том числе Сэма Куэрри и Фернандо Гонсалеса сумел пройти в полуфинал турнира в Пекине.

В начале сезона 2009 года Фау выходит в четвертьфинал в Ченнае. В апреле попадает в полуфинал в Хьюстоне, а в октябре в четвертьфинал в Санкт-Петербурге. В мае 2010 года в Италии выигрывает два «челленджера» подряд: сначала в Бьелле, а затем в Алессандрии. В сентябре 2010 года выходит в четвертьфинал в Бухаресте. В январе 2011 года вышли в четвертьфинал в Ченнае, а в июне выиграл «челленджер» в Марбурге. Ещё два «челленджера» Фау выиграл в 2012 году в Хайльбронне и Бергамо. В июле того года он вышел в четвертьфинал в Штутгарте.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (19)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (13)

Победы (10)

Поражения (3)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Германии